Fasser bezeichnet
die Kurzform des Berufes Edelsteinfasser

Fasser ist der Familienname folgender Personen:
 Ekkehard Fasser (1952–2021), schweizerischer Bobsportler
 Seyfried Fasser (15. Jahrhundert), deutschsprachiger Theologe